Szabics Imre (1942–2017) irodalomtörténész
 Szabics Imre (1953–2019) cselgáncsozó, edző, ügyvéd
 Szabics Imre (1981) válogatott labdarúgó, edző

Jegyzetek